Nathalie Brillant née en 1966 est une poétesse française et enseignante-chercheuse en littérature à l'université de Rennes 2.

Biographie 
Après une khâgne au lycée Chateaubriand de Rennes, Nathalie Brillant poursuit une licence en littérature du  puis un DEA de littératures francophones à Paris. 

Enseignante en lycée à Rennes, elle publie ses poèmes essentiellement dans la revue Petite. 

Après son doctorat consacré à la réception et la didactique de la poésie, elle devient maître de conférences à l'université Stendhal de Grenoble, puis à Rennes 2, où elle enseigne notamment la littérature du , les théories de la réception et les écritures créatives et numériques.  

Elle habite dans les Côtes-d'Armor.

Publications 
 Les Démurs, Wigwam éditions, 2006.
 Salah Stétié, une poétique de l'arabesque, L'Harmattan, 2000.

Notes et références

Liens externes 
 
 Une analyse de son dernier recueil sur le blog Poezibao.

Poétesse française du XXe siècle
Poétesse française du XXIe siècle
Poétesse bretonne
Élève du lycée Chateaubriand
Naissance en juillet 1966